Craigie ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Craigie (1953–1998), politischer Aktivist der Aborigines
 Cathie Craigie (* 1954), schottische Politikerin
 Robert Craigie, Lord Glendoick (1688–1740), schottischer Richter und Parlamentarier
 Robert Craigie (Diplomat) (1883–1959), britischer Diplomat, Botschafter in Japan
 Sam Craigie (* 1993), englischer Snookerspieler
 Stephen Craigie (* 1990), englischer Snookerspieler
 William A. Craigie (1867–1957), schottischer Philologe

im NRHP gelistete Objekte:
 Craigie Arms, in Cambridge, Massachusetts, ID-Nr. 86001575
 Craigie Flour Mill Historical Marker, in Otter Tail Township, Minnesota, ID-Nr. 02001704

Ortschaften
 Craigie (Dundee), Ortsteil von Dundee, Schottland
 Craigie (Perth and Kinross), Schottland
 Craigie (South Ayrshire), Schottland
 Craigie (Victoria), Australien
 Craigie (Western Australie), Australien